Chaînon Rainbow peut désigner :
 Chaînon Rainbow, un massif de montagnes situé sur le plateau Chilcotin et anciennement associé aux chaînons Kitimat en Colombie-Britannique, au Canada ;
 , une subdivision montagneuse des montagnes Rocheuses entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, au Canada.